Iacobescu ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Iacobescu (* 1989), rumänisch-US-amerikanische R&B- und Soul-Sängerin
 Dorel Iacobescu (* 1946), rumänischer Schauspieler
 Katharina Iacobescu (* 1986),  deutsche Synchronsprecherin